Messier 66 (M66), een object aan de sterrenhemel
Een verkeersweg:
M66 (Denemarken), zie Herningmotorvejen
M66 (Groot-Brittannië)